Krangkeng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Krangkeng, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Krangkeng, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar